Di seguito una lista di asteroidi dal numero 231001 al 232000 con data di scoperta e scopritore.

231001-231100 

|-
| 231001 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231002 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231003 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231004 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231005 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231006 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231007 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 231008 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 231009 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231010 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231011 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231012 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 231013 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231014 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231015 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 231016 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 231017 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231018 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231019 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231020 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231021 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 231022 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 231023 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231024 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231025 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231026 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231027 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 231028 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 231029 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231030 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231031 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 231032 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 231033 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231034 - ||  || 10 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 231035 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231036 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231037 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 231038 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 231039 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 231040 Kakaras ||  || 10 marzo 2005 || Moletai
|-
| 231041 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 231042 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 231043 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 231044 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 231045 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 231046 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 231047 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 231048 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 231049 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 231050 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231051 - ||  || 8 aprile 2005 || Lulin
|-
| 231052 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 231053 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 231054 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 231055 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 231056 - ||  || 3 maggio 2005 || Deep Lens Survey
|-
| 231057 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 231058 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 231059 - ||  || 5 luglio 2005 || Healy, D.
|-
| 231060 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231061 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 231062 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 231063 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 231064 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 231065 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 231066 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 231067 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 231068 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231069 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231070 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 231071 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 231072 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 231073 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231074 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231075 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231076 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231077 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231078 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 231079 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 231080 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 231081 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 231082 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231083 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231084 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231085 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231086 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 231087 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 231088 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 231089 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 231090 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 231091 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231092 - ||  || 12 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231093 - ||  || 12 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231094 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 231095 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231096 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 231097 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 231098 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231099 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231100 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|}

231101-231200 

|-
| 231101 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231102 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231103 - ||  || 28 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 231104 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231105 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231106 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231107 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231108 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231109 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231110 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231111 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231112 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231113 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231114 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231115 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231116 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231117 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 231118 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231119 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231120 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231121 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231122 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 231123 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231124 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231125 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231126 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231127 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231128 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 231129 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 231130 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231131 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231132 - ||  || 1 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 231133 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231134 - ||  || 5 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 231135 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231136 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231137 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231138 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 231139 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231140 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231141 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231142 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231143 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231144 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 231145 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 231146 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231147 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231148 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231149 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231150 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231151 - ||  || 27 ottobre 2005 || Durig, D. T.
|-
| 231152 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231153 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231154 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231155 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231156 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231157 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231158 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231159 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231160 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231161 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231162 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231163 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231164 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231165 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231166 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231167 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231168 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231169 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231170 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231171 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231172 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231173 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231174 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231175 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231176 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231177 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231178 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231179 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231180 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231181 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231182 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231183 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231184 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231185 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231186 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231187 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231188 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231189 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231190 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 231191 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231192 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231193 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231194 - ||  || 31 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 231195 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 231196 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231197 - ||  || 22 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 231198 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 231199 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 231200 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|}

231201-231300 

|-
| 231201 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 231202 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 231203 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231204 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231205 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 231206 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 231207 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231208 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231209 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231210 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231211 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231212 - ||  || 30 novembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 231213 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231214 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231215 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231216 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231217 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 231218 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231219 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231220 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 231221 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231222 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231223 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 231224 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231225 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231226 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231227 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231228 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 231229 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231230 - ||  || 1 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 231231 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231232 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231233 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231234 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231235 - ||  || 7 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 231236 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231237 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231238 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231239 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231240 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231241 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231242 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231243 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 231244 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231245 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231246 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231247 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231248 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231249 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231250 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231251 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 231252 - ||  || 28 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231253 - ||  || 28 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231254 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231255 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231256 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231257 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231258 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231259 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231260 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231261 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231262 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231263 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 231264 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 231265 Saulperlmutter ||  || 5 gennaio 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 231266 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231267 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231268 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231269 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231270 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231271 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231272 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231273 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231274 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231275 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231276 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 231277 - ||  || 21 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231278 Kárpáti ||  || 25 gennaio 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 231279 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231280 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231281 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231282 - ||  || 23 gennaio 2006 || Healy, D.
|-
| 231283 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231284 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231285 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231286 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231287 - ||  || 19 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231288 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231289 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231290 - ||  || 25 gennaio 2006 || Healy, D.
|-
| 231291 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231292 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231293 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231294 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231295 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231296 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231297 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231298 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231299 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231300 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

231301-231400 

|-
| 231301 - ||  || 26 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 231302 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231303 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231304 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231305 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231306 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231307 Peterfalk ||  || 28 gennaio 2006 || Merlin, J.-C.
|-
| 231308 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231309 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231310 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231311 - ||  || 23 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 231312 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231313 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231314 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231315 - ||  || 27 gennaio 2006 || CSS
|-
| 231316 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 231317 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231318 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231319 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231320 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231321 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231322 - ||  || 21 febbraio 2006 || Molnar, L. A.
|-
| 231323 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231324 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 231325 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 231326 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231327 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231328 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231329 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231330 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 231331 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231332 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231333 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231334 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231335 - ||  || 28 febbraio 2006 || CSS
|-
| 231336 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 231337 - ||  || 25 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 231338 - ||  || 25 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 231339 - ||  || 18 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 231340 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231341 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 231342 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 231343 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231344 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 231345 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 231346 Taofanlin ||  || 10 marzo 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 231347 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 231348 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 231349 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231350 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231351 - ||  || 24 marzo 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 231352 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231353 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231354 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231355 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231356 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231357 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231358 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 231359 - ||  || 8 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231360 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 231361 - ||  || 2 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 231362 - ||  || 6 aprile 2006 || CSS
|-
| 231363 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 231364 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231365 - ||  || 18 aprile 2006 || NEAT
|-
| 231366 - ||  || 19 aprile 2006 || NEAT
|-
| 231367 - ||  || 18 aprile 2006 || CSS
|-
| 231368 - ||  || 22 aprile 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 231369 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231370 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231371 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231372 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231373 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231374 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231375 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231376 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231377 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231378 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 231379 - ||  || 26 aprile 2006 || Buie, M. W.
|-
| 231380 - || 2006 JJ || 1 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 231381 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231382 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231383 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231384 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231385 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231386 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231387 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231388 - ||  || 20 maggio 2006 || CSS
|-
| 231389 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231390 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231391 - ||  || 21 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231392 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231393 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231394 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231395 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231396 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 231397 - ||  || 24 giugno 2006 || LONEOS
|-
| 231398 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 231399 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 231400 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|}

231401-231500 

|-
| 231401 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231402 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231403 - ||  || 22 novembre 2006 || CSS
|-
| 231404 - ||  || 20 novembre 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 231405 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231406 - ||  || 20 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231407 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231408 - ||  || 9 gennaio 2007 || CSS
|-
| 231409 - ||  || 17 gennaio 2007 || CSS
|-
| 231410 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231411 - ||  || 9 febbraio 2007 || CSS
|-
| 231412 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 231413 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 231414 - ||  || 19 febbraio 2007 || CSS
|-
| 231415 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 231416 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231417 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 231418 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 231419 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231420 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231421 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231422 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231423 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231424 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231425 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231426 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231427 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231428 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231429 - ||  || 14 marzo 2007 || LONEOS
|-
| 231430 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 231431 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231432 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231433 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231434 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231435 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231436 - ||  || 16 marzo 2007 || CSS
|-
| 231437 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231438 - ||  || 19 marzo 2007 || CSS
|-
| 231439 - ||  || 20 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 231440 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231441 - ||  || 11 aprile 2007 || CSS
|-
| 231442 - ||  || 15 aprile 2007 || CSS
|-
| 231443 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231444 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231445 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231446 Dayao||  || 10 aprile 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 231447 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 231448 - ||  || 20 aprile 2007 || LONEOS
|-
| 231449 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231450 - ||  || 23 aprile 2007 || CSS
|-
| 231451 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231452 - ||  || 22 aprile 2007 || CSS
|-
| 231453 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 231454 - ||  || 28 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 231455 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231456 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231457 - ||  || 12 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231458 - ||  || 14 giugno 2007 || LINEAR
|-
| 231459 - ||  || 14 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 231460 - ||  || 18 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 231461 - ||  || 22 giugno 2007 || LONEOS
|-
| 231462 - ||  || 24 luglio 2007 || Teamo, N.
|-
| 231463 - || 2007 PO || 5 agosto 2007 || Young, J. W.
|-
| 231464 - ||  || 7 agosto 2007 || Astronomical Research Observatory
|-
| 231465 - ||  || 7 agosto 2007 || Astronomical Research Observatory
|-
| 231466 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 231467 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 231468 - ||  || 11 agosto 2007 || Bickel, W.
|-
| 231469 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 231470 Bedding ||  || 2 settembre 2007 || Sárneczky, K., Kiss, L.
|-
| 231471 - ||  || 13 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 231472 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 231473 - ||  || 15 ottobre 2007 || LUSS
|-
| 231474 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 231475 - ||  || 1 novembre 2007 || Tozzi, F.
|-
| 231476 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 231477 - ||  || 4 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 231478 - ||  || 5 aprile 2008 || CSS
|-
| 231479 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231480 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231481 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231482 - || 2008 KL || 26 maggio 2008 || Tozzi, F.
|-
| 231483 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231484 - ||  || 25 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 231485 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 231486 Capefearrock ||  || 3 agosto 2008 || Holmes, R., Devore, H.
|-
| 231487 - ||  || 3 agosto 2008 || Ory, M.
|-
| 231488 - ||  || 5 agosto 2008 || OAM
|-
| 231489 - ||  || 10 agosto 2008 || OAM
|-
| 231490 - ||  || 25 agosto 2008 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 231491 - ||  || 27 agosto 2008 || OAM
|-
| 231492 - ||  || 28 agosto 2008 || OAM
|-
| 231493 - ||  || 29 agosto 2008 || Kugel, F.
|-
| 231494 - ||  || 26 agosto 2008 || OAM
|-
| 231495 - ||  || 30 agosto 2008 || OAM
|-
| 231496 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 231497 - ||  || 27 agosto 2008 || OAM
|-
| 231498 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 231499 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 231500 - ||  || 30 agosto 2008 || LINEAR
|}

231501-231600 

|-
| 231501 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 231502 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231503 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231504 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231505 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231506 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231507 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231508 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231509 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231510 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231511 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231512 - ||  || 1 settembre 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 231513 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231514 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231515 - ||  || 8 settembre 2008 || CSS
|-
| 231516 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231517 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231518 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231519 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231520 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231521 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231522 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231523 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231524 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231525 - ||  || 25 settembre 2008 || Hobart, J.
|-
| 231526 - ||  || 26 settembre 2008 || Tozzi, F.
|-
| 231527 - ||  || 28 settembre 2008 || Mahony, J.
|-
| 231528 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231529 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231530 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231531 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231532 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231533 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231534 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231535 - ||  || 25 settembre 2008 || Healy, D.
|-
| 231536 - ||  || 24 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 231537 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 231538 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 231539 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 231540 - ||  || 22 settembre 2008 || CSS
|-
| 231541 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231542 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231543 - ||  || 30 settembre 2008 || OAM
|-
| 231544 - ||  || 30 settembre 2008 || OAM
|-
| 231545 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 231546 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 231547 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 231548 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231549 - ||  || 22 settembre 2008 || CSS
|-
| 231550 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231551 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231552 - ||  || 30 settembre 2008 || CSS
|-
| 231553 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231554 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 231555 Christianeurda ||  || 1 ottobre 2008 || Suessenberger, U.
|-
| 231556 - ||  || 1 ottobre 2008 || OAM
|-
| 231557 - ||  || 1 ottobre 2008 || OAM
|-
| 231558 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231559 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231560 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231561 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231562 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231563 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231564 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231565 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231566 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231567 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231568 - ||  || 1 ottobre 2008 || CSS
|-
| 231569 - ||  || 6 ottobre 2008 || OAM
|-
| 231570 - ||  || 2 ottobre 2008 || CSS
|-
| 231571 - ||  || 22 ottobre 2008 || Sárneczky, K., Karpati, A.
|-
| 231572 - ||  || 17 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231573 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231574 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231575 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231576 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231577 - ||  || 28 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 231578 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231579 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 231580 - ||  || 24 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231581 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231582 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231583 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231584 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231585 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231586 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231587 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231588 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231589 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231590 - ||  || 30 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231591 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 231592 - ||  || 24 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231593 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231594 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 231595 - ||  || 6 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231596 - || 2008 WQ || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231597 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231598 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231599 - ||  || 21 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 231600 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|}

231601-231700 

|-
| 231601 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 231602 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231603 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 231604 - ||  || 31 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 231605 - ||  || 21 aprile 2009 || LINEAR
|-
| 231606 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231607 - ||  || 15 maggio 2009 || OAM
|-
| 231608 - ||  || 17 agosto 2009 || CSS
|-
| 231609 - || 2009 RV || 10 settembre 2009 || ESA OGS
|-
| 231610 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231611 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231612 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231613 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231614 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231615 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231616 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231617 - ||  || 24 settembre 2009 || OAM
|-
| 231618 - ||  || 25 settembre 2009 || Karge, S., Kling, R.
|-
| 231619 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231620 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231621 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231622 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231623 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231624 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 231625 - ||  || 20 settembre 2009 || CSS
|-
| 231626 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231627 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231628 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231629 - ||  || 14 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 231630 - ||  || 14 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231631 - ||  || 12 ottobre 2009 || OAM
|-
| 231632 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231633 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231634 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231635 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 231636 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231637 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231638 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231639 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231640 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 231641 - ||  || 18 ottobre 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 231642 - ||  || 30 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231643 - ||  || 9 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 231644 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231645 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231646 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231647 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231648 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231649 Korotkiy || 2009 WW || 17 novembre 2009 || Novichonok, A., Chestnov, D.
|-
| 231650 - ||  || 18 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 231651 - ||  || 18 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 231652 - ||  || 18 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 231653 - ||  || 18 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 231654 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231655 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231656 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231657 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 231658 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231659 - ||  || 16 novembre 2009 || OAM
|-
| 231660 - ||  || 11 dicembre 2009 || Mayhill
|-
| 231661 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231662 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231663 - ||  || 9 dicembre 2009 || OAM
|-
| 231664 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 231665 - || 7602 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 231666 Aisymnos || 1960 SX || 24 settembre 1960 || Schmadel, L. D., Stoss, R. M.
|-
| 231667 - ||  || 7 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 231668 - ||  || 6 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 231669 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 231670 - ||  || 20 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 231671 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 231672 - ||  || 5 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 231673 - ||  || 3 giugno 1994 || Debehogne, H.
|-
| 231674 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 231675 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 231676 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 231677 - ||  || 31 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 231678 - ||  || 19 agosto 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Prog
|-
| 231679 - ||  || 19 agosto 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Prog
|-
| 231680 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 231681 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 231682 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 231683 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 231684 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 231685 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 231686 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 231687 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 231688 - ||  || 7 novembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 231689 - ||  || 14 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 231690 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 231691 - ||  || 3 settembre 1997 || ODAS
|-
| 231692 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 231693 - ||  || 27 febbraio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 231694 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 231695 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 231696 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 231697 - ||  || 25 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 231698 - ||  || 19 agosto 1998 || Tichý, M., Moravec, Z.
|-
| 231699 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 231700 - ||  || 23 settembre 1998 || CSS
|}

231701-231800 

|-
| 231701 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 231702 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 231703 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 231704 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 231705 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 231706 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 231707 - || 1998 TP || 10 ottobre 1998 || Tucker, R. A.
|-
| 231708 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 231709 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 231710 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 231711 - ||  || 11 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 231712 - ||  || 19 novembre 1998 || CSS
|-
| 231713 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 231714 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 231715 - ||  || 8 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 231716 - ||  || 18 gennaio 1999 || Kobayashi, T.
|-
| 231717 - ||  || 12 febbraio 1999 || Urata, T.
|-
| 231718 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 231719 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 231720 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 231721 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 231722 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 231723 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 231724 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 231725 - ||  || 8 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 231726 - || 1999 EU || 6 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 231727 - ||  || 6 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 231728 - ||  || 15 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 231729 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 231730 - ||  || 18 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 231731 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 231732 - ||  || 15 aprile 1999 || Bickel, W.
|-
| 231733 - ||  || 6 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 231734 - ||  || 16 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 231735 - ||  || 12 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 231736 - || 1999 MD || 16 giugno 1999 || Spacewatch
|-
| 231737 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 231738 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231739 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231740 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231741 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231742 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231743 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231744 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 231745 - ||  || 15 settembre 1999 || Klet
|-
| 231746 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 231747 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 231748 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231749 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231750 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231751 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231752 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231753 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231754 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231755 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 231756 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231757 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231758 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231759 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231760 - ||  || 31 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 231761 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 231762 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 231763 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 231764 - ||  || 8 novembre 1999 || Pacheco, R., Lopez, A.
|-
| 231765 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 231766 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231767 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 231768 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231769 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 231770 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231771 - ||  || 13 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231772 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 231773 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 231774 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231775 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 231776 - ||  || 10 dicembre 1999 || Hug, G., Bell, G.
|-
| 231777 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 231778 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 231779 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 231780 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 231781 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231782 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231783 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231784 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231785 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231786 - ||  || 9 febbraio 2000 || McNaught, R. H.
|-
| 231787 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231788 - ||  || 12 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231789 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231790 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231791 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231792 - ||  || 26 febbraio 2000 || CSS
|-
| 231793 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231794 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231795 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231796 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 231797 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 231798 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231799 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231800 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|}

231801-231900 

|-
| 231801 - ||  || 6 marzo 2000 || Korlević, K.
|-
| 231802 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 231803 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231804 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 231805 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 231806 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 231807 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231808 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231809 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 231810 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 231811 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231812 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231813 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231814 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231815 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 231816 - ||  || 7 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 231817 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231818 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 231819 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 231820 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 231821 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 231822 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 231823 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 231824 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 231825 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 231826 - ||  || 4 maggio 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 231827 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 231828 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 231829 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 231830 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 231831 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 231832 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 231833 - ||  || 3 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 231834 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231835 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231836 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231837 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231838 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231839 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 231840 - ||  || 31 agosto 2000 || Tucker, R. A.
|-
| 231841 - ||  || 25 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 231842 - ||  || 27 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 231843 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231844 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231845 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231846 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 231847 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 231848 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231849 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231850 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231851 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231852 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231853 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231854 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231855 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231856 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231857 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231858 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231859 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231860 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 231861 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231862 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231863 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231864 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231865 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231866 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231867 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231868 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 231869 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 231870 - ||  || 21 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 231871 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231872 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231873 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231874 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231875 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231876 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231877 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231878 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231879 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231880 - ||  || 21 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 231881 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 231882 - || 2000 VO || 1 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 231883 - ||  || 2 novembre 2000 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 231884 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231885 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231886 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231887 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231888 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231889 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231890 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231891 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231892 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231893 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231894 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231895 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231896 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231897 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231898 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 231899 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 231900 - ||  || 29 novembre 2000 || LONEOS
|}

231901-232000 

|-
| 231901 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231902 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231903 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231904 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231905 - || 2000 YL || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231906 - ||  || 22 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 231907 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231908 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231909 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231910 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231911 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231912 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 231913 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 231914 - ||  || 19 dicembre 2000 || Deep Lens Survey
|-
| 231915 - || 2001 AJ || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 231916 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 231917 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 231918 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 231919 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 231920 - ||  || 23 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 231921 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231922 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231923 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231924 - ||  || 15 febbraio 2001 || Klet
|-
| 231925 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231926 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231927 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231928 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231929 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231930 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231931 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231932 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 231933 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 231934 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 231935 - || 2001 FO || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 231936 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 231937 -||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 231938 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 231939 - ||  || 30 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 231940 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 231941 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 231942 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 231943 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 231944 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 231945 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 231946 - ||  || 18 maggio 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 231947 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 231948 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 231949 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231950 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231951 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 231952 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231953 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231954 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231955 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231956 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231957 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 231958 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 231959 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 231960 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231961 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231962 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231963 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231964 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231965 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231966 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231967 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231968 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231969 Sebvauclair ||  || 24 agosto 2001 || Pic du Midi
|-
| 231970 - ||  || 17 agosto 2001 || Greimel, R.
|-
| 231971 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 231972 - ||  || 17 agosto 2001 || Needville
|-
| 231973 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231974 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231975 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231976 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231977 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 231978 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231979 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 231980 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 231981 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231982 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231983 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 231984 - ||  || 28 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 231985 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 231986 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231987 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231988 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231989 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231990 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231991 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231992 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231993 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231994 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231995 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 231996 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 231997 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231998 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 231999 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232000 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0231001